Яготино — село в Благовещенском районе Алтайского края. Административный центр Яготинского сельсовета.

История 
Основано в 1909 году. В 1928 г. посёлок Яготин состоял из 122 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Яготинского сельсовета Благовещенского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)